Parti démocrate (Corée du Sud) peut désigner :
 le Parti démocrate, actif de 1955 à 1964, première véritable opposition au Parti libéral de Syngman Rhee ;
 le Parti démocrate fondé en 2005 par renommage du Parti démocrate du millénaire, lui-même fondé en 1995 ;
 le Parti démocrate fondé sous l'appellation initiale de Parti démocrate uni le  par la fusion du précédent Parti démocrate et du Nouveau parti démocrate uni. Il prend son nom définitif le  ;
 le Parti démocrate issu de la fusion le  de l'ancien parti démocrate de 2008 avec la fédération des syndicats coréens et le Parti d'union des citoyens.